A Time to Kill kan syfta på:

A Time to Kill (John Grisham-bok) – en roman från 1989 av John Grisham
Juryn - A Time to Kill – film baserad på John Grishams bok
A Time to Kill (Star Trek-bok) – en bokserie inom Star Trek: The Next Generation